Le terme Hula peut désigner :

Culture 
 Hula, danse des îles hawaïennes qui a donné son nom au hula hoop ;
 Hula, film sorti en 1927.

Patronymes 

 Stefan Hula, coureur du combiné nordique polonais ;
 Stefan Hula, fils du précédent, sauteur à ski.

Toponymes 

 Hula, woreda d'Éthiopie ;
 Hula, village près de Hood Point de la Province Centrale, en Papouasie.